szkarłatek – gatunek ptaków
 szkarłatek – rodzaj porostów